(1921-2015), physicien israélien ;
Éric Danon (né en 1957), diplomate français ;
Géraldine Danon (née en 1968), actrice et réalisatrice française ;
Laurence Danon (née en 1956), femme d'affaires française ;
 (1913-2009), compositeur yougoslave ;
Pierre Danon (né en 1956), personnalité française du monde des affaires ;
Raymond Danon (1930-2018) producteur de cinéma français.
Patronyme français
Patronyme juif